Краљево може бити:

 Краљево, од краља, оно што припада краљу

или:

 Краљево, град и седиште града Краљева, Рашки округ, Србија
 Град Краљево, град у Рашком округу, Србија

или:

 Краљево (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Нишавски округ, Србија

или:

 Краљево Поље, насеље у општини Хан Пијесак, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Краљево Село, насеље у општини Босиљево, Карловачка жупанија, Хрватска

или:

 Краљево (ТВ филм), југословенски ТВ филм их 1981.

Види још 
 Кралево (вишезначна одредница)